Satz von Gromoll-Meyer steht für folgende Lehrsätze aus der Riemannschen Geometrie:

 Satz von Gromoll-Meyer (Geodäten) über Geodäten auf Riemannschen Mannigfaltigkeiten
 Satz von Gromoll-Meyer (Positive Krümmung) über positiv gekrümmte, offene Mannigfaltigkeiten